Луговой переулок — название улиц в разных городах Российской Федерации.
 Луговой переулок — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург);
 Луговой переулок — улица в Томске, образованная в 1930-х годах, путём объединения 1-го Лугового переулка и 2-го Лугового переулка, располагавшихся (как и нынешний объединённый переулок) на разных берегах Мавлюкеевского озера.

Примечания